

Sigle 
 Union pour la Democratie Française – Unione per la Democrazia Francese, partito politico francese
 Unione Democratica Federale – partito politico svizzero
 United Democratic Front – partito politico del Malawi
 Universal Disk Format – file system della Optical Storage Technology Association

Musica 
 uDF – intervallo ultradeficiente